

Fumetti 
 Trident – personaggio dell'Universo DC
 Trident Corporation – società immaginaria del manga Spriggan

Musica 
Trident Records – casa discografica italiana

Veicoli 
Trident – modello di aeromobile
Triumph Trident – motocicletta della Triumph

Altro 
Trident – modello di missile
Programma nucleare Trident – programma dello sviluppo di armi nucleari del Regno Unito  
 Trident – motore di rendering
Trident – cima del Monte Bianco
Trident Motorsport – team di corse automobilistiche
Trident Juncture – esercitazione NATO del 2015
 Classe Trident – classe di pattugliatori della marina militare francese

Pagine correlate 
 Tridente